Лысая — одна из вершин горной системы Сихотэ-Алинь.

Высота Лысой горы 1560,7 метров над уровнем моря, это одна из высочайших вершин Приморского края. В 1,9 км к юго-западу от Лысой находится вершина с отметкой 1578,0 м. Гора имеет наибольшую относительную высоту в крае, превышающую 1200 м. Через Лысую проходит граница между Партизанским и Лазовским районами.

Вершина каменистая. Она находится в юго-восточной части Приморского края и входит в природный парк «Зов тигра».

На склонах горы расположен ключ Еломовский, один из притоков реки Киевка. На Еломовском ключе в 7 км от села Беневское имеется 23-метровый водопад, часть Беневского каскада.

Топографические карты

Примечания

Литература 
 Ратников А. В. О лавинной опасности горы Лысая (южная часть хребта Сихотэ-Алинь).  // Труды Дальневосточного научно-исследовательского гидрометеорологического института. 1979, №81, с. 62-63.

Горные вершины Приморского края
Горные вершины Сихотэ-Алиня
Памятники природы Приморского края